House:

(, ) — дом.

 
 House M. D. — американский телесериал о враче-диагносте.
 House of Mouse — диснеевский мультсериал «Мышиный дом» (более точный перевод — «Дом Мауса» или «Театр Мауса»).
 House of the Dead — компьютерная игра.
 The House of the Rising Sun — народная американская песня, баллада.
 House (операционная система) — операционная система с графическим интерфейсом, написанная на языке функционального программирования Haskell.
 House — жанр электронной музыки и танцевальное направление.

См. также 
 
 
 Хауз